Dubno est un toponyme qui peut désigner :

Dubno, un village situé dans la gmina de Boćki, dans le Powiat de Bielsk Podlaski, dans la voïvodie de Podlachie.

Dubno, une commune du district de Rimavská Sobota, dans la région de Banská Bystrica.

Dubno, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale.

Voir aussi 
 Doubno